Wernet ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wernet (* 1960), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Anton Wernet (1895–1968), deutscher Jurist und Politiker (BCSV, CDU), MdL Baden
 Karl Friedrich Wernet (1895–1969), deutscher Heimatforscher und Schriftsteller
 Peter Wernet (* 1941), deutscher Immunologe
 Sabine Wernet (1951–2011), deutsche Rechtsanwältin; 1997 Vizepräsidentin des Deutschen Verkehrsgerichtstages